Álex (o Alex) puede referirse a los siguientes topónimos:
 Alex, una población y comuna del distrito de Annecy, en el departamento de Alta Saboya, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes (Francia).
 Alex, un pueblo del condado de Grady, en el estado de Oklahoma (Estados Unidos).

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Alex Henrique José (n.1985), un futbolista brasileño.
 Alex Hershaft (n.1934), un activista estadounidense por los derechos de los animales.
 Alex Hirsch (n.1985), un director, escritor, guionista gráfico y actor de voz estadounidense.
 Alex Lopes do Nasciment (n.1969), un exfutbolista brasileño.
 Alex Mazaira (n.1997), un baloncestista español.
 Álex de Miñaur (n.1999), un tenista australiano.
 Alex Mitola (n.1993), un baloncestista estadounidense.
 Alex Prior (n.1992), un compositor y director de orquesta británico de origen ruso.
 Alex R. Munson (n.1941), un jurista estadounidense.
 Alex Rodrigo Dias da Costa (n.1982), un exfutbolista brasileño.
 Alex Saab (n.1971), un abogado colombiano investigado por corrupción. 
 Alex Stivrins (n.1962), un exbaloncestista estadounidense.
 Alex Whiteley (n.1975), un exfutbolista chileno.

También, puede referirse a los siguientes personajes ficticios:

 Alex, un personaje de la serie de videojuegos de lucha Street Fighter III.
 Alex, un personaje de la serie de videojuegos de lucha Tekken.
 Alex DeLarge, el narrador y personaje principal de la novela La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess.
 Alex Drake, un personaje de la serie de televisión Power Rangers.
 Álex el león, un personaje de la trilogía de películas Madagascar.
 Alex Karev, un personaje de la serie de televisión Grey's Anatomy.
 Alex Kidd, el antiguo personaje mascota de la compañía de videojuegos Sega (hasta 1991).
 Alex Krycek, un villano de la popular serie de televisión The X-Files.
 Alex Rider, un personaje de una serie de novelas en inglés escritas por el autor británico Anthony Horrowitz.
 Alex Russo, un personaje de Wizards of Waverly Place.

Además, puede hacer referencia a:
 Alex, un loro gris africano inteligente, perteneciente a Irene Pepperberg.
 (3367) Alex, un asteroide descubierto en 1983.